Aldham ist der Name mehrerer Orte

im Vereinigten Königreich:
 Aldham (Essex)
 Aldham (Suffolk)
 Aldham (Yorkshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Aldham (Pennsylvania)